Национальный чемпионат I 1938/1939 () — 36-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1938/1939
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1938 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1939 году